Даскал може да се отнася до:
 Архаизъм, означаващ учител
 Даскал Димитри
 Даскал-Атанасово
 Даскал Господин
 Даскал Камче